Афінодор — Візантійський єпископ у 144—148 роках.
 Афінодор Кананіт (74 до н. е. — 7) — філософ-стоїк.
 Афінодор Ісаврійський (? — 497) — керівник повстання проти Візантійської імперії (Ісаврійська війна).
 Афінодор Корділіон (1 століття до н. е.) — філософ-стоїк.
 Афінодор Родоський (2-1 століття до н. е.) — грецький скульптор.
 Афінодор Солійський (3 століття до н. е.) — філософ-стоїк.